C4 (чип) (иногда Cx4) - чип для SNES
 Beretta Cx4 Storm - карабин
 10GBASE-CX4 - медный 10 гигабитный Ethernet